Fransk har flere betydninger:

 Fransk (sprog)
 Fransk er noget som stammer fra eller tilhører Frankrig.
 Franskmænd er personer fra Frankrig.
 Fransk er slang for fellatio
 Fransk (skak) er en åbningsvariant i Skak.

Se også 
 Franskbrødsand
 Franskbind
 Franskbrød
 Fransk altan
 Fransk kys
 Franske kartofler